The Rain steht für:

 The Rain (Lied), ein Lied von Oran „Juice“ Jones (1986)
 The Rain (Fernsehserie), dänische Netflix-Originalserie (2018)
 The Rain, den früheren Namen der britischen Rockband Oasis

Siehe auch:
 Rain